Зураев:
 Зураев, Виктор Борнафович (род. 1963) — полковник белорусского МВД.
 Зураев, Эльбрус Савкуейвич (род. 1982) — российский футболист.